Педро I Фадрике (Pedro Fadrique) (ум. не позднее 1355) — граф Мальты и Салоны.

Старший сын Альфонсо Фадрике Арагонского и Маруллы да Верона.

В 1338 году наследовал отцу в графствах Мальта, Салона, барониях Лойдорики, Ветераница и Эгина.

Его владения были конфискованы Арагоном в 1350 г. по обвинению в пиратстве. Мальта и Гоцо вошли в состав домена королей Сицилии.

После смерти Педро I Фадрике часть конфискованных владений была передана его братьям Хайме и Хуану (который получил Эгину ещё в 1350 г.).

Источники 
 
 Setton, Kenneth M. (1975). «The Catalans in Greece, 1311—1388». In Hazard, Harry W. (ed.). A History of the Crusades, Volume III: The fourteenth and fifteenth centuries. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. pp. 167—224. ISBN 0-299-06670-3.
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/LATIN%20LORDSHIPS%20IN%20GREECE.htm#_Toc359579881
Графы Салоны
Графы Мальты
Сеньоры Эгины